Les épreuves de Ju-jitsu des Jeux mondiaux de 2022 ont lieu les 15 et  au  de Birmingham.

Organisation

Compétition
Légende :

Combat

Hommes









Femmes









Ne-waza

Hommes







Open hommes

Femmes







Open femmes

Par équipes

Duo mixte

Par équipes nationales mixtes

Médaillés

Tableau des médailles

Références

Liens externes 
  Site officiel
 Livre des résultats (pages  à ) 

Jeux mondiaux de 2022
Ju-jitsu aux Jeux mondiaux